Sainte-Geneviève-des-Bois je ime dveh francoskih občin:

 Sainte-Geneviève-des-Bois, v departmaju Essonne,
 Sainte-Geneviève-des-Bois, v departmaju Loiret